Карму () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карму, Давид (порт. David Mota Veiga Teixeira Carmo; род. 19 июля 1999 года, Португалия) — португальский футболист, центральный защитник клуба «Брага-B».
 Карму, Далила (порт. Dalila Carmo; род. 24 августа 1974, Вила-Нова-ди-Гая) — португальская актриса театра и кино.